Fourrière peut désigner :

 En agriculture (ne s'emploie plus dans ce sens) : lieu où l'on déposait les fourrages, la paille (de l'ancien français feurre : fourrage, paille).
 En agriculture aujourd'hui : bandes de terre située à chaque extrémité des raies de labour où l'on fait tourner les engins agricoles (attelage, tracteur). Cette lisière de champ labourée en travers ou non labourée porte différents noms selon les régions, tournière, chaintre.
 Magasin d'une grande maison où l'on stockait les provisions et le service qui était attaché (Littré). Exemple : fourrière royale.

Fourrière animale, un lieu de dépôt des animaux errants, abandonnés sur la voie publique ou qui ont été saisis.
Fourrière, un lieu de dépôt des véhicules, abandonnés sur la voie publique ou qui ont été saisis.

Notes et références